Evolution kan henvise til flere artikler:

 EVolution - et forskningsprojekt
 Evolution (biologi) – det biologiske fænomen forklaret ved naturlig selektion
 Evolution (mailklient)
 Evolution (term)
 Evolution (film) – en amerikansk spillefilm fra 2001
 Evolution (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm instrueret af Poul Ib Henriksen
 Evolution (wrestling) – en gruppe wrestlere
 Evolutionær psykologi – der foreslår at psyken bedre kan forstås i et evolutionært perspektiv
 Evolutionær økonomi - en heterodoks økonomisk retning
 Sociokulturel evolution – i sociologi og antropologi